Botànica:
Sàlvia (Salvia officinalis)
 El gènere Salvia.
 Onomàstica:
 La gens Sàlvia de l'antiga Roma.